Unbelievable ("incredibile" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Unbelievable  – album di Billy Stewart del 1965
 Unbelievable  – singolo degli EMF del 1991, dall'album Schubert Dip
 Unbelievable  – traccia dell'album Ready to Die di The Notorius B.I.G. del 1994
 Unbelievable  – traccia dell'album O² dei FireHouse del 2000
 Unbelievable  – album di Sarah Connor del 2002
 Unbelievable  – traccia dell'album X dei Def Leppard del 2002
 Unbelievable  – singolo di Kaci Brown del 2005
 Unbelievable  – singolo di Craig David del 2006, dall'album The Story Goes...
 Unbelievable – singolo di 24kGoldn del 2020

Televisione 
 Unbelievable – miniserie televisiva